Tona bzw. Toná bezeichnet:

 die Toná, eine Gesangsform im Flamenco
 die katalanische Stadt Tona in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens
 die kolumbianische Gemeinde Tona (Kolumbien) im Departamento Santander
 eine Variante des Vornamens Antonia

Tona ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Ton’a (1289–1372), japanischer Waka-Dichter
 Elisabetta Tona (* 1984), italienische Fußballspielerin
 Miriana Tona (* 1995), italienische Tennisspielerin
 Theresa Tona (* 1991), papua-neuguineische Taekwondoin

Siehe auch:
Tonna (Begriffsklärung)